Натуральне число 655
 655 рік до нашої ери
 655 рік нашої ери